Molekulska formula -{C13H10O5}- se može odnositi na:

 Citromicin
 Hispidin
 Izopimpinelin